Champ Car
 NAB-cartridge 
 River Cart, rivier in schotland.

Zie ook
Cartridge
Kart
CAR-T